Deflorian ist der Familienname folgender Personen:
 Giulio Deflorian (1936–2010), italienischer Skilangläufer
 Mirko Deflorian (* 1980), italienischer Skirennläufer